Xiaozhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaozhai (socken i Kina, Henan), 
 Xiaozhai (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar